Sievert steht für:

 Sievert (Einheit), eine Maßeinheit
 Sievert (Vorname), einen Vornamen
 Sievert (Familienname), einen Familiennamen
 Sievert (Unternehmen), ein Unternehmen

Siehe auch:
 Siewert
 Sieverts